Själaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själaholmen, Lovisa, Nyland, 
 Själaholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Själholm
Sälholmen

Robotskapade Finlandförgreningar